Казах је термин који може да се односи на:

 Казах, припадник туркијског народа Казаси;
 Казах (град), град у Азербејџану, административни центар Казашког рејона;
 аорист првог лица једнине, глагола казати у српском језику.